La Baga de Quintanes és una obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, dins del territori del poble de Riells del Fai.

És a llevant de la masia de Can Quintanes, en el vessant nord-occidental del Serrat de Can Quintanes, al sud-oest del Turó Roig.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer dos passos d'aproximació

Quintanes, baga
Quintanes